Квинт Корне́лий () — неполная часть римского мужского имени:
 Квинт Корнелий Максим (ок. 125 — умер, предп., после 54 до н. э.) — учитель юриспруденции Гая Требация Тесты.
 Квинт Корнелий (I в. до н. э.) — городской квестор Рима 44 года до н. э.
 Квинт Корнелий Квадрат (умер после 147) — римский государственный деятель первой половины II века.
 Квинт Корнелий Прокул (умер после 162) — римский государственный деятель середины II века.